Longwood peut désigner :
 Longwood, un des 8 districts de l'île de Sainte-Hélène.
 Longwood House, un bâtiment qui fut la dernière résidence de Napoléon I lors de son exil sur l'île de Sainte-Hélène.
 Université Longwood, une université située à Farmville dans l'État de Virginie aux États-Unis.
 Longwood, une ville de Floride.
 Longwood, une localité d'Irlande.
 Longwood, également connu sous le nom Nutt's Folly, un manoir octogonal de style antebellum situé à Natchez dans le Mississippi, aux États-Unis.